Bonne est un adjectif, un substantif, un toponyme, un prénom et un patronyme, souvent utilisé en forme composée.

Substantif 
 Nom féminin, désigne une employée de maison (forme abrégée de « bonne à tout faire »).

Adjectif 
 Féminin singulier de bon.

Patronyme 
ordre alphabétique
 Daisurami Bonne, athlète cubaine
 Emmanuel Bonne, diplomate français 
 François De Bonne, homme politique belge
 François de Bonne, duc de Lesdiguières
 Idalmis Bonne, athlète cubaine
 Jacques Bonne-Gigault de Bellefonds, archevêque et pair de France
 Liza Bonne, joueuse de volley-ball mauricienne
 Odette Amandine Bonne, connue sous le pseudonyme d'Amandine Doré, (-2011), sœur de l'éditeur André Bonne et épouse de l'écrivain Albert t'Serstevens
 Rigobert Bonne, géographe français (1727-1795)

Prénom 
Prénom féminin français, aujourd'hui désuet, porté surtout à l'époque médiévale et donné vraisemblablement pour la dernière fois dans les années 1920. Il fut porté notamment par :

ordre chronologique
 Bonne de Pise
 Bonne de Luxembourg
 Bonne de Bourbon
 Bonne de Berry
 Bonne de Bourgogne
 Bonne de Savoie (1388-1432)
 Bonne d'Artois
 Bonne d'Armagnac
 Bonne de Savoie (1415-1430)
 Bonne de Carlat
 Bonne de Savoie (1449-1503)

Toponymes 
 Bonne, commune française du département de la Haute-Savoie
 La Bonne, torrent français, affluent du Drac
 La Bonne, ruisseau belge, affluent du Hoyoux
 La rue de Bonne, rue située dans le centre-ville de Grenoble

Toponymes en forme composée 
 Le cap de Bonne-Espérance, au sud de l'Afrique
 Bonne-Espérance, municipalité canadienne du Québec
 L'abbaye de Bonne-Espérance, ensemble architectural classé, dans la commune d'Estinnes, Belgique
 Bonne Baie, baie de l'ouest de Terre-Neuve, Canada
 Rue de la Bonne, dans le  de Paris
 Plusieurs communes françaises portent le nom de , , Bonnétable, Eaubonne, etc.
 La « Bonne Mère », alias de Notre-Dame de la Garde de Marseille

Paronymes 

 Beaune, commune française, sous-préfecture de la Côte-d'Or
 Bône, ancien nom d'Annaba, ville d'Algérie

Botanique 
 Bonne de Beugny, variété de poire
 Bonne de Malines, variété de poire

Marques commerciales 
 Bonne Maman, confiture produite par la société Andros
 Abbaye de Bonne-Espérance, une bière belge

Films 
 Bonne à tout faire, film américain réalisé par Walter Lang, sorti en 1948
 La Bonne, film italien réalisé par Salvatore Samperi, sorti en 1986

Institutions 

 La Bonne, organisme féministe espagnol

Références 

Prénom féminin
Prénom français